Малыгин, Григорий Алексеевич:
 Малыгин, Григорий Алексеевич (1922—1997) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Малыгин, Григорий Алексеевич (1970—2012) — российский актёр, комик, капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».